

Sigles 
SM est un sigle, qui signifie :
 Sa Majesté, par exemple : « SM le roi des Belges » (également S.M.) ;
 Sadomasochisme, une pratique sexuelle associant sadisme et masochisme ;
 SuperMoto, dans la typologie des modèles de moto ;
 Super Mario ;
 Initiales de l'ancien service de renseignement algérien (Sécurité militaire). Son principal successeur est le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS). Le terme SM reste encore très utilisé en Algérie, pour désigner les services secrets algériens au sens large ;
 Service Manager ;
  ;
 , congrégation catholique (également s.m.) ;
 Stade montois omnisports, club de sports (rugby, football, escrime, basketball, handball…) de Mont-de-Marsan (Landes) ;
 Standard Model, terme anglophone désignant le  ;
 Stepmania, jeu de rythme sur ordinateur ;
 Sourds et malentendants ;
 Supermarché ;
 Syndicat de la magistrature ;
 Syndicat de la mesure ;
 Studio SM, un label de musique ;
 Second maître : le premier grade des officiers mariniers de l'armée française ;
Scrum Master (agilité).

Codes 
SM est un code, qui signifie :
 Saint-Malo, selon la liste des quartiers maritimes.
 Saint-Marin :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
 Suriname, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Symboles 
Sm est un symbole, qui signifie :
 Samarium, selon la liste des éléments par symbole.
 .sm, Saint-Marin selon la liste des Internet TLD (Top level domain).

Abréviation 
Sm est une abréviation :
 Sm., abréviation botanique standard de James Edward Smith.
 A.C.Sm., abréviation botanique standard de Albert Charles Smith.
 Sm, abréviation de sphingomyéline en biologie cellulaire.

Titres 

 S&M, un single de la chanteuse Rihanna paru en 2011 de l'album Loud.
 S&M, un album de Metallica.

Voir aussi 
 Citroën SM, modèle de voiture conçu en collaboration par Citroën et Maserati.
 SM-65 Atlas, missile.
 SM Entertainment
Code
Symbole chimique
Abréviation